Славица Ђорђевић (Ниш, 22. октобар 1949) је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Грлом у јагоде ТВ серија || /
|-
| 1976. || Џангризало ТВ филм || Шанкерица Марија
|-
| 1977. || Кућна терапија ТВ филм || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Милерова секретарица
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу || Монахиња 1
|-
| 1978. || Момци из Црвене дуге ТВ филм || /
|-
| 1979. || Шестица, горе лево ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Ленче
|-
| 1980. || Авантуре Боривоја Шурдиловића || Ленче
|-
| 1981. || База на Дунаву ТВ серија || /
|-
| 1983. || Иди ми, дођи ми || /
|-
| 1984. || Војници || /
|-
| 1984. || Шта се згоди кад се љубав роди || /
|-
| 1984. || Грозница љубави || Адвокатова сестра
|-
| 1986. || Тајна Лазе Лазаревића ТВ филм || Евица Лазаревић, сестра
|-
| 1987. || Бољи живот ТВ серија || /
|-
| 1987. || Бригада неприлагођених || пријатељица ноћи
|-
| 1988. || Топо Галилео || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1994. || Театар у Срба ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1949.
Српске глумице
Југословенски глумци
Нишлије
Биографије живих особа